

Geografia 
 Regno Unito
Holton – parrocchia civile dell'Oxfordshire
Holton – parrocchia civile del Somerset
Holton – parrocchia civile del Suffolk
 Stati Uniti d'America
Holton – città della Contea di Ripley, Indiana
Holton – capoluogo della Contea di Jackson, Kansas
Holton – township della Contea di Muskegon, Michigan

Persone 
Abner Linwood Holton – politico statunitense
Cliff Holton – calciatore inglese
DeShaun Dupree Holton, meglio noto come Proof – rapper statunitense
Jim Holton – calciatore scozzese
Linwood Holton – politico statunitense
Michael Holton – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Robert A. Holton – chimico statunitense